Stanisław Szkaradek (1895–1978) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Szkaradek vel Stanisław Murzański (1923–2020) – malarz, prozaik, publicysta, żołnierz konspiracji w czasie II wojny światowej